Międzyrzecz (niem. Meseritz)
 Powiat Meseritz (niem. Kreis Meseritz, Landkreis Meseritz) – dawny pruski powiat
 Międzyrzecze (niem. Meseritz)
Meseritz (podobóz KL Auschwitz) – podobóz KL Auschwitz w Międzyrzeczach